Büelenhorn ist der Name folgender Bündner Berge:
 Büelenhorn (Monstein) (2808 m)
 Büelenhorn (Davos) (2512 m)